Баяннуур:

 Баяннуур — сомон аймака Баян-Улгий, Монголия
 Баяннуур — сомон аймака Булган, Монголия